Demetrias (griechisch ) bezeichnet:

 Demetrias, eine antike griechische Stadt nahe dem heutigen Volos
 Demetrias in Assyria, eine antike hellenistische Stadt in Assyrien, nahe Arbela
 ein anderer Name der antiken Stadt Sikyon
 Demetrias (Gattung), eine Laufkäfergattung
 Demetrias (Tochter des Anicius Hermogenianus Olybrius), römische Patrizierin des 5. Jahrhunderts
 Demetrias (Bildhauer), griechischer Bildhauer um 110 v. Chr.
 Titularbistum Demetrias, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 ein Staatsschiff in Athen, siehe Paralos